Moțpan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Dumitru Moțpan (1940–2018), politician moldovean.
 Efim Moțpan (n. 1971), atlet moldovean.